Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2015. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. Juni 2015 stattfand.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herrendoppel (Qualifikation)
2015